Ponte da Integração Brasil-Argentina
 Ponte da Integração Brasil-Peru
 Ponte da Integração Brasil-Paraguai